Щипунов — русская фамилия.

Известные носители:
 Щипунов, Пётр Трифонович (1905—1973) — советский литературовед и библиограф, главный редактор издательства «Искусство» (1954—1957).
 Щипунов, Юрий Анатольевич (род. 1949) — советский и российский учёный-химик, член-корреспондент РАН.